Алекса́ндр Игнате́нко:
 Игнатенко, Александр Александрович (1947—2021) — российский востоковед, специалист по исламу.
 
 Игнатенко, Александр Владимирович (род. 1963) — советский и российский борец греко-римского стиля.
 Игнатенко, Александр Николаевич (род. 1959) — первый заместитель прокурора Московской области.
 Игнатенко, Александр Николаевич (род.) — российский военачальник, командующий 29-й общевойсковой армией с 2022 года, генерал-майор.
 Игнатенко, Александр Петрович (1932—1998) — белорусский советский историк.